Kristus-Orden kan være to forskellige ordner:

 En portugisisk orden, stiftet af kong Dionysius i Portugal (Afløser af Tempelherreordenen), bekræftet 1313 af Paven; efterhånden, idet alle den ny ordens erobringer i fremmede verdensdele tilfaldt Kristus-Orden, meget mægtig og farlig for staten, hvorfor Pave Julius 3. 1550 knyttede Stormesterværdigheden til den portugisiske krone. 1789 sekulariseredes ordenen.

 Den pavelige orden har kun een, meget højt skattet klasse: Riddere.

Kilde 

 Salmonsens Konversationsleksikon bind 14, side 714

Ordener, dekorationer og medaljer